Rokon bezeichnet:

 eine Stadt im Südsudan, siehe Rokon (Südsudan)
 ein Bistum im Sudan, siehe Rokon (Bistum)
 ein Dorf in Osttimor, siehe Holsa
 eine Motorradmarke, siehe Rokon (Motorrad).